Sun Fire — линейка серверов, представленная в 2001 году корпорацией Sun Microsystems (с 2010 г. составная часть корпорации Oracle). Первоначально серверы Sun Fire имели процессоры UltraSPARC III. В 2003 году Sun расширила линейку Sun Fire, представив новые серверы с процессорами Intel Xeon. В 2004 году эти модели были заменены на новые, использующие процессоры AMD Opteron. Также в 2004 году освоен выпуск серверов Sun Fire c двухъядерными процессорами UltraSPARC IV. В 2007 Sun вновь представила серверы на базе Intel Xeon.

Сервера Sun Fire основанные на архитектуре SPARC производились до 2010 года, в то время как машины на основе x86-64 процессоров предлагались под этой маркой до середины 2012 г. С середины 2012 г. корпорация Oracle прекратила дальнейшее использование бренда Sun Fire для новых моделей своих серверов

.

Поддерживаемые операционные системы 
Модели Sun Fire на базе UltraSPARC официально поддерживают операционные системы Sun Solaris версий 8, 9 и 10. Без поддержки производителя возможна установка ОС FreeBSD и некоторых версий Linux.

Серверы на базе Intel Xeon и AMD Opteron поддерживают Solaris 9 и 10, Red Hat Enterprise Linux с версии 3 по 6, SUSE Linux Enterprise Server 9, 10 и 11, Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, 2008 и 2008 R2.

Номенклатура моделей 
Индексы моделей Sun Fire включают префиксы, указывающие на тип системы (в скобках используемая сервером архитектура набора команд):
 V: стоечные и корпусные серверы начального и среднего уровня (SPARC V9, IA-32 и x86-64);
 E: корпусные высокопроизводительные серверы уровня предприятия (SPARC V9);
 B: blade-серверы (SPARC V9 и IA-32);
 X: стоечные серверы начального и среднего уровня (x86-64);
 T: стоечные серверы начального и среднего уровня (SPARC V9) с процессорами на основе микроархитектуры CoolThreads (UltraSPARC T1, UltraSPARC T2).

Раньше для моделей типа V использовались суффиксы: x для систем на базе Intel Xeon и z для систем на базе AMD Opteron. Также суффикс z использовался, чтобы отличать вариант V880z Visualization Server от V880 server.

Блейд-сервер первого поколения от Sun, Sun Fire B1600, был выпущен под брендом Sun Fire. Позднее блейд-серверы Sun продавались под брендом Sun Blade.

В 2007 году Sun, Fujitsu и Fujitsu Siemens представили общий бренд SPARC Enterprise для серверных продуктов. Первые модели SPARC Enterprise были разработаны Fujitsu и представляли собой усовершенствованные средние и высокопроизводительные серверы Sun Fire E-типа. Также был проведён ребрендинг серверов Sun Fire T1000 и T2000, которые стали называться SPARC Enterprise T1000 and T2000, однако эти серверы продолжали продаваться под обеими марками.

С 2010 года, корпорация Oracle больше не использует марку Sun Fire для предлагаемых на рынке серверов SPARC семейства T, а с середины 2012 года и для новых типов серверов семейства X на процессорах Intel Xeon x86-64. Сервера Sun Fire на платформе x86-64, разработанные Sun Microsystems перед сделкой с Oracle и находящиеся на тот момент в производстве, были переименованы в соответствии с новой номенклатурой в Sun Server X-series.

Модельный ряд: архитектура UltraSPARC (SPARC V9)

Модельный ряд: архитектура x86 (IA-32) / x86-64 (AMD64)

Примечания

Ссылки 
 Журнал Connect! Статья «SUNFIRE = ИННОВАЦИИ + ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ». Конференция Sun Microsystems «Анонс нового семейства серверов SunFire».
 Продукты Oracle: Серверы Sun
 Сервер Sun Fire V40z
 Обзор материалов вендоров: Серверы Sun Fire x64

Серверы и рабочие станции Sun